А́арнио () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1947) — финская писательница.
  (род. 1981) — финский хоккеист.
  (род. 1940) — финский бизнесмен и доктор медицины.
 Аарнио, Матти (1901—1984) — финский офицер.
  (1923—2011) — финский скульптор.
  (1930—1960) — финский скульптор.
  (1912—1988) — американский архитектор.
  (род. 1984) — финская спидвей-мотоциклистка.
 Аарнио, Ээро (род. 1932) — финский дизайнер интерьера.
  (род. 1957) — экс-глава наркополиции Хельсинки.